Boal (Spanje), plaats in Asturië.
 Boal (druif), druivenras voor Madeirawijn.